

Bibbia 
 Libro dei Giudici – libro della Bibbia
 Giudici biblici – personaggi biblici che ricoprivano il ruolo di governanti e capi militari

Persone
Alessandra Giudici – politica italiana
Annarella Giudici – showgirl e cantante italiana
Elvio Giudici – critico musicale italiano
Enzo Giudici – accademico, scrittore e critico letterario italiano
Gian Francesco Giudice – fisico italiano
Giorgio Giudici – architetto e politico svizzero
Giovanni Giudici – poeta e giornalista italiano
Giovanni Giudici – vescovo cattolico italiano
Pietro Giudici – ciclista su strada italiano
Primo Giudici – scultore italiano
Renato Giudici – ex calciatore italiano
Riccardo Giudici – regista e sceneggiatore italiano

Altro 
 Giudici – governatori dei Giudicati di Sardegna
 Giudici – libro di Andrea Camilleri, Giancarlo De Cataldo, Carlo Lucarelli
 Piazza dei Giudici – piazza di Firenze

Pagine correlate 

De Giudici